

Patronyme 
Bruyas est un nom de famille qui vient de la Loire

Alfred Bruyas, (1821-1877), est un collectionneur d'œuvres d'art français.
Camille Bruyas, (1992-), est une coureuse d'ultra-trail française.
Claude Bruyas, (1892-1966), est un homme politique français.
Éric Bruyas, (1968-), criminel français, responsable de la « tuerie de Saint-Andéol ».
Jean Bruyas, (1917-2001), est un juriste et philosophe français.
Florian Bruyas, (1901-1974), est un homme politique français.
Maxence Bruyas, (né en 1994), est un athlète français.

Homonymie
Homonymie de patronyme